Ne tirez pas sur « Hippocampe » ! est la trente-neuvième histoire de la série Tif et Tondu de Marcel Denis. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Synopsis 
Tif et Tondu sont engagés comme photographes pour le lancement du sous-marin Hippocampe I, lorsque ce dernier est volé par quatre malfrats. Tif est embarqué par accident. L'inexpérience des apprentis-pirates et la présence de Tif (qui alterne succès et bévues en essayant de fuir) transforment la croisière en aventure loufoque. Tondu participe quant à lui aux recherches de la Marine, mais quand il se rend compte que les militaires sont prêts à couler Hippocampe, il veut s'interposer et fait sauter un mouilleur de mines par accident. Grillé auprès de la Marine, il va se soûler.

Les malfrats ayant enfin réussi à maîtriser leur bâtiment, décident de rançonner des vacanciers, là aussi avec maladresse (ils s'échouent en braquant une plage). Tondu qui errait sans but, les surprend et tente de les arrêter en réquisitionnant un gendarme, mais ce dernier est incompétent.

Resté seul sur la plage désertée, Tondu est soudain effrayé par un hydravion particulièrement imprudent : ce dernier appartient à Aristide Cassedubois, pilote alcoolique et inconscient. Le voyant amerrir, Tondu a l'idée de lui demander de l'emmener observer la mer, mais l'inconscience d'Aristide, puis une panne de moteur, lui valent de grosses frayeurs suivies de trois jours de galère sur les flots.

De son côté, Tif parvient enfin à maîtriser ses ravisseurs (qui, heureusement, hésitent à commettre un meurtre) mais lui aussi cause quelques catastrophes. Dans la bagarre, Hippocampe fait un tour dans un fleuve côtier, causant une petite panique. Déçu par les autorités, Tondu recrute alors des marins solides et les embarque sur un bateau-piège, adéquatement nommé Ça va barder. Il y donne un faux bal de milliardaires qui attire les pirates. Ceux-ci sont maîtrisés, tout va bien…

Sauf que Tif, trop enthousiaste, accroche la manette du canon de pont d’Hippocampe, qui tire. Le Ça va barder touché, coule aussitôt et tout le monde se retrouve pêle-mêle sur le sous-marin qui tente de regagner la côte en surface.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Les quatre pirates
 Un gendarme froussard
 Aristide Dubois, pilote alcoolique
 Divers préfets, maires, amiraux, capitaines, marins
 Un pêcheur à la ligne, ressort comique qui prend de travers tout ce que font et disent les autres au port.

Historique

Publication

Revues

Album 

 2008- Première édition chez La Vache Qui Médite

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1961